

Communes 

 Montespan : commune française, située dans le département de la Haute-Garonne
 Grotte de Montespan sur le territoire de la commune précédente.

Personnalités 

 Madame de Montespan
 Marquis de Montespan